Isabella di Baviera (Elisabeth von Bayern, 1361-1382) – nobile tedesca, figlia di Federico di Baviera, moglie di Marco Visconti, signore di Parma
 Isabella di Baviera (Isabella di Baviera-Ingolstadt, 1370 circa – 1435) – nobile tedesca, regina consorte di Francia dal 1385 al 1422 come moglie di Carlo VI di Francia
 Isabella di Baviera (1863-1924) – nobile tedesca, moglie di Tommaso di Savoia, duca di Genova